Djigouéra peut désigner :
Djigouéra, la commune et chef-lieu du département de Djigouéra au Burkina Faso ;
Le département de Djigouéra dont Djigouéra est le chef-lieu ;
Djigouéra, la commune et chef-lieu du département de Kourouma au Burkina Faso ;